Avogadro je priimek več oseb:    
 Amedeo Avogadro, italijanski znanstvenik
 Giovanni Andrea Avogadro, italijanski rimskokatoliški škof
 Giuseppe Luigi Avogadro, italijanski rimskokatoliški škof